

Geografia 
 Basse-Goulaine – comune francese nel dipartimento della Loira Atlantica nella regione dei Paesi della Loira
 Basse-Ham – comune francese nel dipartimento della Mosella nella regione del Grand Est
 Basse-Pointe – comune francese nel dipartimento d'oltre mare della Martinica
 Basse-Rentgen – comune francese nel dipartimento della Mosella nella regione del Grand Est
 Basse Santa Su – centro abitato del Gambia
 Basse-Terre – capoluogo del dipartimento francese della Guadalupa
 Lindre-Basse – comune francese nel dipartimento della Mosella nella regione del Grand Est
 Quincy-Basse – comune francese nel dipartimento dell'Aisne della regione dell'Alta Francia
 Basse (fiume) – fiume francese, affluente della Têt

Persone 
 Anna Basse – ex cestista senegalese
 Marie Senghor Basse – dottoressa senegalese che guidava il Maternal and Child Protection Center

Altro 
 Basse danse – popolare danza di corte del XV e inizio XVI secolo